

Sigle 
 Congresso Nazionale Indiano (Indian National Congress) – partito politico indiano
 International Negotiation Competition – competizione internazionale di negoziazione per studenti di legge

Codici 
 inc – codice ISO 639-2 e ISO 639-5 per le lingue indoarie
 INC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Yinchuan Hedong (Cina)

Altro 
 Inc. – abbreviazione di Incorporated, tipo di società
 Inc. – rivista statunitense